

Cinema 
 Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film del 1934 diretto da John Cromwell 
 Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film del 1946 diretto da Edmund Goulding
 Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film del 1964 diretto da Bryan Forbes e Ken Hughes

Letteratura 
 Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – romanzo di William Somerset Maugham del 1915

Musica 
 Of Human Bondage – album degli Angel Dust del 2002